Костас Асимакопулос (; 20 мая 1930, Митилини, нома Лесбос, Греция — 7 сентября 2020) — греческий , , ,  и критик.

Биография 
Изучал политологию. С молодости работал с театром в качестве режиссёра и драматурга, писал киносценарии. Автор более 50 киносценариев и пяти пьес.

Один из самых известных и уважаемых греческих писателей последних десятилетий. Трижды был удостоен премиями Афинской академии, трижды Государственной премией в области театрального искусства, Международной премией Л. Пиранделло (1988), премией Французской академии литературы и искусства и медалью города Афины.
Имеет отличия Министерства культуры и науки Греции.
 
Председатель греческого ПЕН-клуба. Член Общества греческих писателей, Общества греческих драматургов, Союза кинокритиков, Греческого общества переводчиков литературы, Греческого киноархива и Театрального музея Эфора. Владеет английским, французским и итальянским языками.

Живет в Афинах.

Творчество 
Автор ряда исторических романов, в том числе «Убийства в Спарте», «Король и статуя», «Алтана из Парги», «Поколение заключённых», «Любовь на Корфу», «Танцующее дерево», «Õhtukellad» и др.

Произведения писателя переведены на 16 языков в том числе испанский, русский, норвежский, финский, литовский, эстонский, чешский, венгерский, украинский, румынский, болгарский, голландский, албанский, словенский, сербский, португальский и другие.

Кроме того, К. Асимакопулос — , сценарист, кино- и театральный режиссёр. По его сценариям сняты художественные фильмы «Виновники», «Хлеб для беглеца», «Запущенность», «Замечательные дни», «Семья Хорафаса», «Отступников не существует» и другие.

Ссылки 
 
 Костас Асимакопулос

Театральные режиссёры Греции
Кинорежиссёры Греции
Киносценаристы
Авторы исторических романов
Лауреаты литературных премий
Члены ПЕН-клуба
Греческие писатели
Критики Греции